Акса́ково — название географических объектов.

Населённые пункты

Болгария 
 Аксаково — город в Варненской области, центр общины Аксаково.

Россия 
 Аксаково — село в Белебеевском районе Башкортостана.
 Аксаково — деревня в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Аксаково — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Аксаково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Аксаково — исчезнувшее село в Нижнегорском районе Крыма.
 Аксаково — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Аксаково — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Аксаково — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Аксаково — село в Шенталинском районе Самарской области.
 Аксаково — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Аксаково — село в Майнском районе Ульяновской области.

Община 
 Аксаково — община в Варненской области Болгарии.

См. также 
 Большое Аксаково